Ansa steht für:
 Ansa, österreichischer Rapper
 in der Anatomie Nervenschlingen wie die Ansa cervicalis
 ansa-Verbindungen in der Chemie, siehe Phane
 ANSA (Präprozessor), ein kommerzieller Präprozessor für die Finite-Elemente-Methode, die Numerische Strömungsmechanik und Mehrkörpersimulation.

Ansa ist der Familienname folgender Personen:
 Tina McElroy Ansa (* 1949), afroamerikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Weynshet Ansa (* 1996), äthiopische Hindernisläuferin

ANSA steht als Abkürzung für:
 Agenzia Nazionale Stampa Associata, italienische Nachrichtenagentur in Rom
 Allianz Norwegischer Studenten im Ausland, eine Studentenorganisation

 Alumni Netzwerk Subsahara Afrika, ein eng mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) verbundenes Netzwerk mit dem Ziel, Bildung und Wissenschaft durch interdisziplinären, interkulturellen Austausch zwischen Deutschland und afrikanischen Ländern zu fördern.
 Afghanistan National Standards Authority, das afghanische Normeninstitut
 Nationaler Sicherheitsberater (Vereinigte Staaten)

Siehe auch:
 Ansah
 Anza

Abkürzung